La Texas Christian University est une université américaine située dans la ville de Fort Worth, au Texas. Elle a été fondée en 1873, et compte environ  en cycles undergraduate et postgraduate avec un campus de .

Les équipes de sport universitaire portent le nom d'Horned Frogs.

Anciens étudiants 
 Spencer Hays

Lien externe 
  Site officiel

Christian University
Fort Worth